Leavitt je ime več osebnosti in krajev:

Osebnosti 
 Caroline Leavitt, ameriška pisateljica (1952 - )
 David Leavitt, ameriški pisatelj
 Dudley Leavitt, mormonski patriarh
 Frank Simmons Leavitt, profesionalno ime Man Mountain Dean (1891 - 1953), ameriški rokoborec
 Henrietta Swan Leavitt (1868 - 1921), ameriška astronomka
 Jim Leavitt, ameriški trener ameriškega nogometa Univerze Južne Floride (1956 - )
 Michael Okerlund Leavitt ameriški politik (1951 - )
 Raphy Leavitt portoriški skladatelj in glasbenik (1948 - )
 Robert »Bob« Leavitt, ameriški atlet (1883 - )
 Ron Leavitt, ameriški pisec

Kraji 

 Leavitt Township, Michigan

Drugo 

 William Leavitt, ladja svobode (3030)

Glej tudi 
 seznam priimkov (L)
 Levitt